Treille ist der Name folgender Personen:

 Nicolas Maillot de la Treille (1725–1794), kurpfälzischer Hofkaplan, Hofbibliothekar, sowie infulierter Päpstlicher Hausprälat und Berater des Kurfürsten Kurfürst Karl Theodor
 Nikolaus von Maillot de la Treille (1774–1834), Staatsminister der Armee von Bayern
 Georges Treille (1847–1926), französischer Arzt
 Philippe Treille (* 1958), französischer Eishockeyspieler
 Sacha Treille (* 1987), französischer Eishockeyspieler
 Yorick Treille (* 1980), französischer Eishockeyspieler 

Treille bezeichnet:

 La Treille, französische Ortschaft, die zum 11. Arrondissement in Marseille in Bouches-du-Rhône gehört
 La Treille, Kurzname der Kathedrale Notre-Dame de la Treille in Lille
 Promenade de la Treille, eine Promenade und Terrasse auf den Genfer Stadtmauern